Název Jestřabí má více sídel:
 Jestřabí (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Jestřabí (Fulnek) – část obce Fulnek v okrese Nový Jičín
 Jestřabí (vojenský újezd Libavá) – bývalá obec připojená roku 1946 z olomouckého politického okresu do vojenského újezdu Libavá
 Jestřabí (Rychnov u Jablonce nad Nisou) – zaniklá osada u Pelíkovic ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Jestřabí (Velká Bíteš) – část obce Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou

či je v názvu sídel obsaženo:
 Jestřabí Lhota – obec v okrese Kolín
 Jestřabí v Krkonoších – obec v okrese Semily
 Kuřimské Jestřabí – obec v okrese Brno-venkov
 Pernštejnské Jestřabí – obec v okrese Brno-venkov

Objekt
 Lázeňský dům Jestřabí (Luhačovice)

Podobný název 
 Jestřábí

Externí odkazy